Stahlhelm M1916 – niemiecki hełm
 Steyr M1916 – austro-węgierski pistolet automatyczny, wersja pistoletu samopowtarzalnego Steyr-Hahn